Луке могу да буду:

 Лука, пристаниште бродова, множина луке

или

 Луке (Ивањица), насеље у општини Ивањица, Република Србија
 Луке (Пале), насеље у општини Пале, Република Српска, БиХ
 Луке (Чајниче), насеље у општини Чајниче, Република Српска, БиХ
 Луке (Хаџићи), насеље у општини Хаџићи, Федерација БиХ
 Луке (Цетинград), насеље у општини Цетинград, раније у саставу насеље Крушковача, Кордун
 Луке (Крива Паланка), су насеље у општини Крива Паланка, Северна Македонија
 Луке, Кахеме Трес де Абрил (Етчохоа), насеље је у Мексику у савезној држави Сонора у општини Етчохоа